

Cinema 
 Riccardo III (Richard III) – film del 1955 diretto da Laurence Olivier
 Riccardo III  – film del 1977 diretto da Carmelo Bene
 Riccardo III (Richard III) – film del 1995 diretto da Richard Loncraine
 Riccardo III - Un uomo, un re (Looking for Richard) – film del 1996 diretto da Al Pacino

Musica 
 Riccardo III  – melodramma in tre atti di Giovanni Battista Meiners
 Riccardo III – opera di Luigi Canepa

Persone 
 Riccardo III d'Inghilterra  – re d'Inghilterra
 Riccardo III di Normandia  – duca di Normandia
 Riccardo Plantageneto, III duca di York

Teatro 
 Riccardo III (Richard III) – dramma storico di William Shakespeare

Altro 
 Riccardo III  – gioco di Riccardo Affinati

Pagine correlate 
 Richard III